FFA-cup 2016 var den tredje säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 21 lag från regionala fotbollsförbund i Australien, samt vinnaren av fjolårets National Premier Leagues. Totalt deltog 704 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Melbourne City som i finalen besegrade Sydney FC med 1–0. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var Marconi Stallions och Surfers Paradise Apollo som höll till i National Premier Leagues NSW 2 respektive Gold Coast Premier League, tredje nivån i Australien. Canberra Olympic från National Premier Leagues Capital Football, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Sydney FC.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Final
Alla tider är enligt lokal tid.

Källor
 Officiell hemsida

2016
Fotbollssäsongen 2016
2016 i Australien